

Решетниково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Решетниково — присілок, Козловський район, Чувашія
 Решетниково — присілок, Можгинський район, Удмуртія